Zwei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Stonehenge (siehe Stonehenge):

HMS Stonehenge (1919) war ein Zerstörer der S-Klasse. Das Schiff lief 1919 vom Stapel und ging 1920 nahe Smyrna verloren.
HMS Stonehenge (P232) war ein U-Boot der S-Klasse. Sie lief 1943 vom Stapel und ging 1944 im Indischen Ozean verloren.

Stonehenge